Ordnungsnummern sind numerische Identifikationseinheiten. Sie werden vielfältig verwendet, z. B. als:

Ordnungsnummer in der Nummerung
Ordnungsnummer (Eisenbahn)
Ordnungsnummer (Taxi)
Ordnungsnummer (Verwaltung)
bei französischen Départements  

 Siehe auch: 
 Ordnungszahl